Герц — одиниця виміруювання частоти у системі SІ.
 Герц — прізвище німецького або єврейського походження.

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища